Neeley ist der Familienname folgender Personen:

 George A. Neeley (1879–1919), US-amerikanischer Politiker
 Marilyn Neeley (1937–2007), US-amerikanische klassische Pianistin
 Ted Neeley (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Neeley (Idaho)
 Neeley (Michigan)

Siehe auch:
 Neely
 Nili